Рео:
 Рео — героиня древнегреческой мифологии.
 Рео — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Рео — город в Буркина-Фасо.
 Рео — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.

Фамилия
 Рео, Луи — французский искусствовед; в 1910-е директор Французского института в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Рэо
 РЭО